Сен-Жюст () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Леве. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18218.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Орлеана, в 14 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает небольшая река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 591 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 404 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 297 были экономически активными, 107 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 75,8 %). Из 297 активных работали 270 человек (147 мужчин и 123 женщины), безработных было 27 (9 мужчин и 18 женщин). Среди 107 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюст (XII век)
 Замок Буавер (XVII век)
 Замок Шамбон (XIV век)
 Руины римского акведука

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер